Wim Beckers (Arum, 20 maart 1955), is een Friese componist, tekstschrijver, dichter, gitarist en zanger van voornamelijk Friese songs. Hij was de voorman van de Friese popgroep Om'e Noard en de folkgroep Wim Beckers Groep. Met beide bands maakte hij meerdere LP's, CD's en videoclips (zie youtube). Een cult-hit met de band 'Om'e Noard' werd het nummer 'Sylvia' over de onmogelijke liefde voor Sylvia Millecam. Daarnaast heeft hij zijn medewerking verleend aan diverse andere muzikale (o.a. Samar) en theatrale projecten. Zo ontstond ook de gelegenheidsband 'De Stropers' waarmee de hit 'Laat mij ut seegat maar uutdrieve' gescoord werd.
Momenteel speelt Wim in de bands 'The Wannabeers' en 'Well Done'.
In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 schreef en produceerde hij het theaterstuk 'Wy jouwe gjin krimp!' Aan deze productie werkten meer dan 100 mensen mee en er werd in 2022 een videoclip van opgenomen. Als producer was hij in 2020 betrokken bij de theatervoorstelling 'Sherry Brandy' in Makkum ter ere van 75 jaar vrijheid. Beckers is daarnaast eigenaar van 'Goed Lûd Productions'.
Naast het Friese werk schreef Beckers ook het Nederlandstalige lied 'Het is allemaal zo anders' over dementie. In de gelijknamige videoclip speelt Bruun Kuyt de hoofdrol.

Discografie:
Wim, Cees en Bart (Wim Beckers groep) - LP
Fryslân's soan (Wim Beckers Groep) - LP en CD
De wei nei moarn (Om'e Noard) - CD
Maskerade (om'e Noard) - CD
Sûnder dij (Om'e Noard) - CD
Nova Zembla (Om'e Noard) - CD
Auke de Sloper (De Slopers) - CD
Laat my ut seegat maar útdrieve! (De Slopers) - CD
Twaspan (Frâns Faber en Wim Beckers) - Dichtbundel met tekeningen
Daarnaast meegewerkt aan diverse verzamelwerken

Nederlands componist